CRL steht für:
 Center for Research Libraries, eine Serviceeinrichtung US-amerikanischer Wissenschaftsbibliotheken
 Certificate Revocation List, siehe Zertifikatsperrliste
 Chalk River Laboratories, ein Nuklearforschungszentrum in Kanada
 Congregatio Canonicorum Regularium Ss. Salvatoris Lateranensis, die Augustiner-Chorherren vom Lateran
 Corsair International, französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Brüssel-Charleroi (IATA-Code)
 CRL (Unternehmen), ein in den 1980er-Jahren aktiver, britischer Hersteller von Computerspielen

CR-L steht für:
 Provinz Limón, ISO-3166-2-Code der Provinz in Costa Rica

crl steht für:
 Nordost-Cree (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree

Abkürzung